John Fiske – (ur. 1842, zm. 1901) – amerykański filozof i historyk.
 John Fiske – (ur. 1939 w Wielkiej Brytanii) – czołowy kulturolog amerykański, medioznawca.